Бурма́ка — украинская фамилия. Известные носители:

 Бурмака, Василий Антонович (1918—2014) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Бурмака, Мария Викторовна (род. 1970) — украинская певица, Народная артистка Украины.